В приведенную ниже таблицу включены все населённые пункты Буркина-Фасо с населением более  на момент проведения последней переписи (2006 год).

Самым большим городом страны является столица Уагадугу (1,2 млн чел.), в столичной же агломерации проживает в общей сложности около 8 % населения страны.

В таблицу включены данные о населении крупнейших городов Буркина-Фасо по результатам последних трёх переписей: 10 декабря 1985 года, 10 декабря 1996 года и 9 декабря 2006 года. Также указаны область и провинция, в которых расположены города. Количество жителей соответствует тому, которое проживает в географических границах населенного пункта, а не города или местности в политическом смысле.

Источник 
 Institut National de la Statistique et de la Demographie, Буркина-Фасо.

Примечания

Ссылки 
 Institut National de la Statistique et de la Demographie
 Association des Municipalités du Burkina Faso
 World Gazetteer — Einwohnerzahlen der Städte in Burkina Faso

См. также 
 Список городов

Списки:Буркина-Фасо
Буркина-Фасо